

Patronyme 

 Christopher Lagane (né en 1998), coureur cycliste mauricien ;
 Grégory Lagane (né en 1996), coureur cycliste mauricien ;
 Yves Lagane, marin français.

Homophone 

 Charles Laganne (1722-1789), homme de loi, procureur du roi et capitoul toulousain ;
 Jeanne Laganne (1900-1995), peintre abstrait.

Toponyme 

 Ndiène Lagane, communauté rurale du Sénégal.

Voir aussi 
 Lagaan, film dramatique sportif indien, produit et réalisé par Ashutosh Gowariker, sorti en 2001.
 Gurren Lagann, série d'animation télévisée japonaise.